Beutelsbach ist ein geographischer Name:

Verwaltungseinheiten:
 Beutelsbach (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Passau, Niederbayern, Bayern
 Kameralamt Beutelsbach, historische Verwaltungseinheit des Königreichs Württemberg

Ortsteile:
 Beutelsbach (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling im Landkreis Cham, Oberpfalz, Bayern
 Beutelsbach (Weinstadt), Stadtteil von Weinstadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 

Gewässer:
 Beutelsbach (Wurzacher Ach), rechter Zufluss der Wurzacher Ach nahe deren Quelle im Ziegelbacher Ried bei Haasen, Stadtteil Haidgau, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Beutelsbach (Inn), bei Fiss zum Inn im Obersten Gericht, Tirol
 Beutelsbach, in unklarem Wechsel mit Gunzenbach, Abschnittsnamen vor Beutelsbach des Schweizerbachs, linker Zufluss der Rems in Endersbach, beide Orte zur Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Beutelsbacher Konsens